

Botanica 
Principina – genere di piante della famiglia Cyperaceae

Geografia

Italia 

Principina è il nome di due frazioni di Grosseto
Principina a Mare – centro abitato sul Mar Tirreno
Principina Terra – centro abitato che ospita la fattoria